Лос Мануелес има више значења:

 Лос Мануелес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Мануелес (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Мануелес (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мануелес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мануелес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мануелес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Мануелес (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Мануелес (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мануелес (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мануелес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Мануелес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику